Csehország
 Studánka, község a Tachovi járásban
 Studánka, Hranice város településrésze
 Studánka, Pardubice város településrésze
 Studánka, Varnsdorf város településrésze